Андрейко — русифицированная форма украинской фамилии Андрийко (). Образована суффиксом -ко от личного имени Андрей (Андрий, ). Известные носители:

 Андрейко, Андрис Георгиевич (1942—1976) — латышский спортсмен, шашист.
 Андрейко, Илья Степанович (1918—1960) — Герой Советского Союза.
 Андрейко, Михаил Федорович — академик РАЕН, доктор медицинских наук, врач-психиатр.
 Андрейко, Николай Матвеевич (1922—2008) — Герой Советского Союза.
 Андрейко, Пётр Степанович (род. 1937) — советский военнослужащий, лётчик-испытатель 1-го класса.
 Андрейко, Роман Иванович (род. 1970) — советский и российский футболист, нападающий.
 Андрейко, Сергей Александрович (1956—2004) — советский футболист, казахстанский тренер.

Примечания